Сен-Пьервиль:

 Сен-Пьервиль — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Сен-Пьервиль — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.